Месбах

 Месбах, Джамель (род. 1984) — алжирский футболист.
 Месбах, Хешам (род. 1982) — египетский дзюдоист.
 Месбах, Анвар (1913—1998) — египетский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 1936 года.
 Месбах-Йезди, Мухаммад-Таги (1934—2021) — иранский религиозный деятель.